Эрнакулам:

 Эрнакулам — материковая часть города Кочин в Индии.
 Эрнакулам — округ в индийском штате Керала.